Die AEGON Championships 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. Juni 2009 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Rasen gespielt. In derselben Woche wurden in Halle die Gerry Weber Open gespielt, die genau wie die AEGON Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, der in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Im diesjährigen Finale gewann der topgesetzte Lokalmatador Andy Murray gegen den an Nummer sechs gesetzten US-Amerikaner James Blake in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:4. Dies war bereits der vierte Turniersieg von Murray in diesem Jahr und sein insgesamt zwölfter auf der Profi-Tour. Im Doppel traten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić als topgesetztes Duo zur Titelverteidigung an. Nach einem Freilos in der ersten Runde, schieden sie bereits in der zweiten Runden aus. Im Finale gewann das Duo aus Wesley Moodie und Michail Juschny gegen das brasilianische Dup Marcelo Melo und André Sá in drei Sätzen mit 6:4, 4:6, [10:6].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 663.750 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 8. Juni 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham